Ostrewka – boczny grzbiet w Tatrach Zachodnich
 Ostrewka – stojak do suszenia siana z pnia drzewa z częściowo ociosanymi gałęziami